Кэлина Трифан (р.30 апреля 1953, с. Слобозия Маре, район Вулкэнешть) — молдавская поэтесса.

Поэтесса и эссеист Кэлина Трифан родилась 30 апреля 1953 в семье Василе и Екатерины Трифан. После окончания средней школы в селе Слобозия Маре продолжила учебу на факультете библиотековедения и библиографии Кишиневского Государственного Университета (1972—1976). Работала главным библиотекарем Научной библиотеки КГУ (1976—1988), затем библиографом в Переводческом Колледже Союза Писателей Молдовы, редактором газеты Glasul naţiunii (1990—1991). С 1991 — научный секретарь в Национальном Центре Литературоведения и Музеографии им. М. Когэлничану (Музей румынской литературы). Дебютировала стихами в районной газете в 1971; первая книжная публикация — в коллективном сборнике «Из сотен мачт»  (, 1984). Также публикует литературные обозрения и эссе. Подборки её стихов включены в поэтические антологии Молдовы, Румынии, Италии и т.д. Кэлина Трифан — член Союза Писателей Молдовы и Союза Писателей Румынии. Опубликованные сборники: «Адажио» (, 1989), «Монолог» (, 1992), «Выстрел в цаплю» (, 1999), «Епитимья молчания» (, 2000), «На льдинах неба» (, 2004), «Аллея классиков» (, 2009), «Женщины любят, как дышат» (, 2011). Составитель сборника «Женщина в зонах конфликтов» (, 2005). Автор и составитель: «Словарь румынских писателей Бессарабии 1812-2010» (, 2010).

Награды 
 Медаль «Михай Эминеску» (31 августа 2015 года) — за заслуги в области литературы, вклад в продвижение национальных культурных ценностей и высокое профессиональное мастерство.

Библиография 
"Dicţionarul Scriitorilor Români din Basarabia 1812 - 2006", Chişinău, Prut internaţional, 2007, 2010.

Примечания 

Персоналии по алфавиту
Поэты Молдавии
Родившиеся в 1953 году
Родившиеся 30 апреля